Бахе () — датская фамилия. Известные носители:

 Бахе, Отто (1839—1927) — датский живописец.
 Бахе, Паулус (1882—1956) — датский виолончелист.